Universum peut faire référence à :

Universum, un concept lié au multivers,
Universum, un musée scientifique privé ouvert en 2000 près de l'Université de Brême,
Universum (classement), un classement établi par le cabinet éponyme des entreprises les plus attractives pour les jeunes diplômés et professionnels.